Ларинский — топоним.

Населённые пункты 
 Ларинский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Ларинский — посёлок в Одоевском районе Тульской области.

Заказники 
 Ларинский — в Донецкой области Украины.
 Ларинский — в Томской области России.